Tiradentensi – abitanti di Novo Tiradentes
Tiradentensi – abitanti di Tiradentes do Sul